Італійське прізвище
 Альдо Монтано (, нар. 1978) — італійський фехтувальник, олімпійський чемпіон.
 Маріо Тулліо Монтано (, 1944—2017) — італійський фехтувальник на шаблях, олімпійський чемпіон.
 Маріо Альдо Монтано , нар. 1948) — італійський фехтувальник на шаблях, олімпійський чемпіон.
 Томмазо Монтано (, нар. 1953) — італійський фехтувальник на шаблях, призер Олімпійських ігор.
 Карло Монтано (, нар. 1952) — італійський фехтувальник на рапірах, срібний (1976 рік) призер Олімпійських ігор.
 Джованні Баттіста Монтано (, 1534—1621) — італійський архітектор раннього бароко.
Топоніми
 Монтано-Лучино () — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Комо.
 Гаджо-Монтано () — муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья, метрополійне місто Болонья.
 Монтано-Антілія (, ) — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Салерно.
італійські прізвища